Игл Маунтин има више значења:
 Игл Маунтин (Јута)
 Игл Маунтин (Тексас)